Аллан Игорь Морено Силва (; род. 6 августа 1992) — бразильский шашист, четырёхкратный чемпион Америки (2011, 2013, 2015, 2016), чемпион Бразилии (2015) по международным шашкам. Международный гроссмейстер. Сын бразильского шашиста - международного мастера Жозе Силва.

Член с (3 ноября 2018 года) символического клуба победителей чемпионов мира Роба Клерка.

Спортивные достижения 

В 2008 году победил на юниорском чемпионате Америки и стал третьем в молниеносной программе первенства мира по международным шашкам среди кадетов, который состоялся в Уфе.

Дебютировал на чемпионате мира по международным шашкам 2011 года (18 место). На чемпионате мира 2013 года занял 5 место на предварительном этапе и 14 место в финале Б, в 2015 году занял десятое место.

В 2016 году на международном турнире «Салоу Опен» занял 2 место в блице.

На чемпионате мира 2019 года занял 11 место.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FMJD
 Профиль на сайте KNDB

Шашисты Бразилии
Чемпионы Америки по международным шашкам
Международные гроссмейстеры по шашкам